Рундквист — шведская фамилия. Известные носители:

 Рундквист, Томас (род. 1960) — шведский хоккеист.
 Рундквист, Томас — шведский музыкант, лидер группы Undrop и участник групп Dhira, Amparanoia и Macaco.
 Рундквист, Дмитрий Васильевич (1930—2022) — советский и российский минералог, академик РАН.
 Рундквист, Николай Антонович (род. 1957) — советский и российский профессиональный путешественник, мастер спорта по пешему туризму СССР, двукратный чемпион СССР, чемпион РСФСР и трёхкратный чемпион России по спортивному туризму, кандидат технических наук, доцент, писатель, член Союза журналистов России.